Municipio de Middlefork hace referencia a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middlefork (condado de Vermilion, Illinois)
 Municipio de Middlefork (condado de Worth, Misuri)